Pandion – klient sieci XMPP
 Pandion – planetoida o numerze katalogowym 21284
 Pandion – rodzaj ptaków z rodziny rybołowowatych (rybołowów)
 Pandion – w mitologii greckiej syn Erichtoniosa, król Aten
 Pandion – w mitologii greckiej syn Fineusa
 Pandion – w mitologii greckiej syn Kekropsa, król Aten